Fotu ist der Familienname folgender Personen:

 Kini Fotu (* 1965), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Leki Fotu (* 1998), US-amerikanischer Footballspieler